Marque propriété de Graphtech désignant un ivoire artificiel, le Tusq est utilisé dans la fabrication des guitares en lieu et place de l'ivoire ou de l'os.

Notes et références 

Marque de matériau
Guitare